Wiens se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Delbert Wiens
 John J. Wiens